Reicher peut désigner :
 Emanuel Reicher, acteur et metteur en scène allemand
 Frank Reicher, un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain
 Gil Reicher, auteur de langue française
 Hedwiga Reicher (1884-1971) fut une actrice allemande
 la Synagogue Reicher de Łódź

Patronyme lorrain